Сада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коруния. Занимает площадь 27,26 км². Население — 14734 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Sada
 Web de Turismo del Ayuntamiento de Sada

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи